ABCC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 545 амінокислот, а молекулярна маса — 174 207.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

ABC-транспортери